Raccolto amaro (Bittere Ernte) – film del 1985 diretto da Agnieszka Holland 
 Raccolto amaro (Bitter Harvest) – film del 2017 diretto da George Mendeluk